Sveti Križ (Mala Subotica)
 Sveti Križ (Budinščina)
 Sveti Križ (Tuhelj)